Films:
 The Sisters (1911), een film uit 1911
 The Sisters (1914), een film uit 1914
 The Sisters (1938), een film uit 1938 met onder anderen Bette Davis
 The Sisters (1972), een film uit 1972
 The Sisters (1987), een film uit 1987
 The Sisters (2005), een film uit 2005

Plaatsen:
 The Sisters (Nieuw-Zuid-Wales), een Australische eilandengroep in Nieuw-Zuid-Wales
 The Sisters (Suriname), een plaats in Suriname

Overig:
 The Sisters of Mercy, een van de meest baanbrekende Britse groepen van de jaren tachtig

Zie ook:
 Sister (doorverwijspagina)
 Sisters (doorverwijspagina)